Русские́ составляют четвёртую по величине этническую группу в Болгарии, насчитывающую 31 679 человек в 2019 году и в основном проживающую в крупных городах, таких как София, Пловдив, Варна и Бургас. Хотя самая большая волна русских поселенцев (белогвардейцев) прибыла после событий, связанных с Октябрьской революцией и Гражданской войной в России, компактные группы русских жили в Болгарии на протяжении столетий до этого.

История 
Среди первых русских поселенцев были старообрядческие казаки-некрасовцы, некоторые из которых основали деревню Татарица  в существовавшей тогда османской Южной Добрудже (ныне часть деревни Айдемир в провинции Силистра) в 1674 году, построив церковь в 1750 году. Ещё одна населённая русскими деревня на северо-востоке Болгарии — Казашко в Варненской области, где потомки кубанских и донских казаков живут с 1905 года. Члены этих старообрядческих общин известны как липоване (липованцы) и принадлежат к группе, также населяющей Румынию и Украину. Их основное занятие — рыбная ловля (на Дунае для липован в Татарице и на Варненском озере для жителей Казашко).

После Русско-турецкой войны 1877—1878 годов, которая в основном велась на территории современной Болгарии, и освобождения Болгарии, к которому она привела в 1878 году, была создана временная российская администрация во главе с князем Александром Михайловичем Дондуковым-Корсаковым.

После поражения в Гражданской войне многие белогвардейцы бежали в Болгарию (тогда монархию) в поисках убежища. Первоначально их насчитывалось около 24 тысяч, но около 4 тысяч из них получили амнистию и вернулись в Советский Союз, а многие другие были высланы при Александре Стамболийском. После Второй мировой войны, когда Болгария стала частью Восточного блока, в страну эмигрировало значительное число русских. В Болгарии работали такие деятели культуры как Пётр Зененко, Филипп Киркоров, и его отец Бедрос. Сегодня иностранные (в том числе российские) бизнесмены, проживающие в Болгарии, имеют право на получение болгарского паспорта при определённых условиях (таких как инвестирование более 250 000 долларов США или ведение бизнеса «с чистого листа»).

Институты поддержки 
В результате плотных контактов России и Болгарии в XIX–XX веках, сложилась сильная школа болгарской русистики. Русский язык изучается в детских садах, школах и вузах Болгарии, в том числе как специальность.

В Болгарии действует ряд русских организаций, таких как Союз соотечественников, Общество русских граждан и Союз русских белогвардейцев и их потомков в Болгарии. Существуют и российские организации в помощь русскоговорящим и всем интересующимся русской культурой. Центральное из таких учреждений – Российский культурно-информационный центр в Софии (РКИЦ), являющийся представительством Россотрудничества, открыт в 1975 году. Также в разных городах ведут деятельность несколько русских центров, учрежденных фондом «Русский мир», издаются газеты и журналы на русском языке, работают магазины российских товаров, действуют сайт «Русскоговорящая Болгария» и форумы для русскоязычных жителей страны.

См. также 
 Липоване

Примечания

Литература 
 Даскалов Д. Издательская деятельность русской эмиграции в Болгарии // Славяноведение. – 1996. – № 5. – С. 84-97.
Косик В.И. Русская церковь в Болгарии (1940-1950-е годы) // Славяноведение. – 2003. – № 6. – С. 85-93.
Кьосева Ц. Русские эмигрантские организации в Болгарии (общая характеристика) // Российские и славянские исследования: научный сборник / Отв. ред. А.П. Сальков, О.А. Яновский. – Минск: БГУ. – 2007. – Вып. 2. – С. 98-105.
Кьосева Ц. Епископ Софийский Стефан и русская эмиграция в Болгарии // Макарьевские чтения: материалы восьмой международной конференции (21 – 23 ноября 2009 года) / Отв. ред. В.Г. Бабин. – Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2009. – С. 260-266
 
Мурадов Г. Л., Полоскова Т. В., Затулин К. Ф. и др. Справочник российского соотечественника // М.: Русский мир, 2006 — стр. 28-30
 Пейковска, П. И. Социально-экономический облик русской эмиграции в Болгарии в 20-е годы XX в. (по данным переписи населения) - В: Российская и болгарская государственность: проблемы взаимодействия. XIX–XXI вв. Отв. ред. В.П. Козлов. Москва, 2014.
 Пейковска, П. И. Русская интеллигенция в Болгарии в 20-е годы XX в.: социально-профессиональная структура. - В: Историческая болгаристика. К 100-летию со дня рождения профессора Л.Б. Валева. Редколл. Е.Л. Валева, Т.В. Волокитина. М., 2016, с. 270-284.
Петрушева Л.И. Русская эмиграция в Болгарии в документальных собраниях Государственного архива Российской Федерации // Русское зарубежье в Болгарии: история и современность / Автор идеи и составитель С.А. Рожков. – София: Русский Академический Союз в Болгарии, 2009. – С. 152-158.
Попов А.В. История русского православия в Болгарии в документах российских и болгарских архивов // Славянский альманах 2007. – М.: «Индрик», 2008. – С. 153-161.
Попов А.В. Теоретико-методологические аспекты исследований российского зарубежья и феномена эмиграции // Эмиграция как текст культуры: историческое наследие и современность: сборник научных статей. – Будапешт: Изд-во Selmeczi Bt.; Киров : ООО «Издательство «Радуга-Пресс», 2020. – С. 7-21
 Русское зарубежье в Болгарии. История и современность. Сост. С. А. Рожков. София: Русский академический союз в Болгарии, 2009. ISBN 978-954-92421-1-9